Александру Кандиано-Попеску (; 1 января 1841, Липия, жудец Бузэу, Княжество Валахия — 25 июня 1901, Тырговиште) — румынский военный и политический деятель, военачальник, генерал, журналист, редактор, революционер, известный тем, что был лидером Республики Плоешти (8-9 августа 1870 года).

Биография 
В 1854 году поступил в военную артиллерийскую школу, в 1859 окончил её подпоручиком. Позже была докторантура в Италии.

С 1864 г. — капитан.

Принял участие в заговоре, так называемой, Чудовищной коалиции, в результате которого 10-11 февраля 1866 был низложен господарь Объединённого княжества Валахии и Молдавии Александру Иона Куза.

В 1867 году ушёл в отставку и начал сотрудничать с газетами и был редактором Perseverenţa и Democratia, в которых выражал демократические идеи. Обвинённый в «агитации против власти», трижды арестовывался, в том числе, один раз в Австро-Венгрии, где несколько недель провёл в тюрьме крепости Арад.

В августе 1870 года принял участие в восстании против власти Гогенцоллернов и господаря Кароля I в Плоешти. Был лидером самопровозглашённого государственного образования в Плоешти — Республика Плоешти, просуществовавшей одни сутки — с 8 на 9 августа 1870 года. Объявив себя «президентом республики», успел назначить нескольких своих соратников на высокие посты.

Выступление было подавлено, и Кандиано-Попеску с 40 другими участниками был обвинён в государственной измене, но суд в Тырговиште оправдал их.

В 1877 году, после начала войны за независимость Румынии (1877—1878) против Османской империи, Кандиано-Попеску, хотя он был в то время депутатом румынского парламента, вернулся в армию.

Командуя батальоном егерей, организованным за счёт своих средств, принял участие во взятии Гривицы, за что император Александр II наградил его Орденом Святого Георгия.

В 1878—1879 г. командовал дивизией и корпусом.

В 1879 г. назначен префектом полиции Бухареста.

В 1880 году он стал адъютантом господаря Кароля I, должность, которую занимал в течение 12 лет. В 1894 году повышен в звании до генерала кавалерии.

Избранные публикации 
 Războiul neatârnării.
 Istorie critică.
 Asaltul şi luarea redutei Griviţa (1913).
 Amintiri din viaţa-mi (1924)

Ссылки 
 Alexandru Candiano-Popescu

Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Генералы Румынии
Участники восстаний
Журналисты Румынии
Члены Палаты депутатов Румынии
Редакторы Румынии
Революционеры Румынии